Belmont Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Belmont Mountain (Arizona)
 Belmont Mountain (Georgia)
 Belmont Mountain (North Carolina)